Narasaki – cantante, musicista e compositore giapponese
Ken Narasaki – drammaturgo e attore statunitense
Karen Narasaki – attivista statunitense
Narasaki Ryō – donna giapponese moglie di Sakamoto Ryōma 
Tomoa Narasaki – arrampicatore giapponese